Pfarrkirche St. Anton steht für:

 allgemein eine Pfarrkirche diverser Heiliger des Namens Antonius, siehe unsortiert Antoniuskirche
nach dem Ort:
 Pfarrkirche St. Anton am Arlberg, auch Mariahilfkirche, Hll. Jungfrau, Franziskus und Antonius v.P., in Tirol
 Pfarrkirche St. Anton im Montafon, Hl. Antonius d. E., in Vorarlberg
 Pfarrkirche Sankt Anton an der Jeßnitz, Hl. Antonius v.P., in Sankt Anton an der Jeßnitz, Niederösterreich

Siehe auch: 
 St. Anton – ein Überblick